Dino kan henvise til flere artikler.

 Dinosaurus
 Dino (drengenavn) – et drengenavn
 Dino (tegneseriefigur) – en tegneseriefigur
 Dino (bogserie) – en bogserie af Søren Jessen omhandlende Dino
 Dino (album) – et album af Jessica Folcker fra 2000